Gabriel Cruz puede referirse a:

 Gabriel Cruz Ramírez (2009-2018), menor de edad asesinado en España.
 Gabriel Cruz Santana (1964), político español.